Ronchis – comune del  Friuli-Venezia Giulia
Ronchis – frazione di Torreano
Ronchis  – frazione di Faedis